Данный список содержит игроков, сыгравших 1000 и более игр в регулярных чемпионатах Национальной баскетбольной ассоциации за свою карьеру. Полный список лидеров в данной номинации опубликован на сайте basketball-reference.com.

Большое количество игр, сыгранных баскетболистом в регулярных чемпионатах НБА за свою карьеру, указывает на прекрасное здоровье игрока, огромное трудолюбие, преданность любимой игре, большое стремление помочь своему клубу и желание доказать, что тебя ещё рано списывать со счетов. Некоторые баскетболисты, несмотря на свой возраст, находятся в хорошей физической форме и показывают отменную игру как в атаке, так и в обороне, всегда радуя огромное количество своих болельщиков, что также имеет немаловажное значение в продолжительности карьеры. Только пятеро на данный момент сыграли больше 1500 игр, десять человек преодолели планку в 1400 матчей и 23 игрока имеют в своём активе 1300 встреч и более.

Первым игроком, преодолевшим отметку в 1500 игр, стал Карим Абдул-Джаббар, который добился этого результата в сезоне  годов, после чего завершил карьеру по окончании чемпионата, проведя в итоге 1560 матчей. Через 7 лет, в чемпионате  годов, этот рубеж преодолел Роберт Пэриш, закончивший свои выступления в ассоциации в следующем году, установив до сих пор непревзойдённый рекорд в 1611 проведённых матчей. В первенстве  годов это достижение повторил и Джон Стоктон, после окончания которого завершил свою спортивную карьеру, сыграв в итоге 1504 встречи. В чемпионате  годов эта планка покорилась и первому европейцу, Дирку Новицки, завершившему свою карьеру по его окончании, проведя в общей сложности 1522 игры. В следующем сезоне тот же результат показал Винс Картер, закончивший свои выступления в лиге после его завершения, имея в своём активе 1541 матч.

Лишь один баскетболист на данный момент провёл в НБА 22 сезона — это Винс Картер. Сразу четыре игрока отыграли в ассоциации по 21-му сезону, Роберт Пэриш, Кевин Уиллис, Кевин Гарнетт и Дирк Новицки. Ещё на один турнир меньше имеют в своём активе трое, Карим Абдул-Джаббар, Коби Брайант и Джамал Кроуфорд. 19 регулярных чемпионатов провели 14 баскетболистов и ещё 22 человека сыграли по 18 сезонов.

В данный список входят двенадцать действующих баскетболистов, лучшим из которых является Леброн Джеймс, занимающий пока девятое место.

Легенда к списку

Список 

По состоянию на 19 марта 2023 года

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 

Национальная баскетбольная ассоциация
Списки игроков НБА